Игры Британской империи и Содружества наций 1962 года () прошли в городе Перт (Австралия) с 22 ноября по 1 декабря. Эти Игры были 7-ми по счёту. В соревнованиях участвовали 863 атлета из 35 стран, которые разыграли 104 комплекта наград в 10 видах спорта. Спортсменов сопровождали 178 официальных лиц. На протяжении всех Игр температура не опускалась ниже 38°С, хотя за предыдущие 65 лет было отмечено лишь 10 дней, когда температура поднималась до таких величин. Для обеспечения спортсменов водой пришлось привлечь австралийскую армию.

Команда Джерси впервые попала в число медалистов Игр. Сабах, Саравак и Малайя в последний раз выступили отдельными командами. На Играх 1966 года они выступали уже в составе единой команды под флагом Малайзии.

В программу соревнований входили лёгкая атлетика, бокс, велоспорт, фехтование, игра в боулз, академическая гребля, плавание, прыжки в воду, тяжёлая атлетика и вольная борьба.

Страны-участницы 

В играх приняли участие 35 стран.

Таблица медалей

Примечания

Ссылки 
 

Игры Содружества
Международные спортивные соревнования в Перте (Австралия)
Ноябрь 1962 года
Декабрь 1962 года
1962 год в Австралии